Tschaikowskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Tschaikowskoje (Kaliningrad, Moskau), Siedlung im Moskauer Rajon von Kaliningrad, Hauptstadt der Oblast Kaliningrad (Kalgen [Siedlung], Kreis/Stadt Königsberg, Ostpreußen)
 Tschaikowskoje, Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Lugowen, 1938–1946 Großlugau, Kreis Insterburg, Ostpreußen)